Мурзинка — посёлок в Краснощёковском районе Алтайского края. Входит в состав Акимовского сельсовета.

История 
Основан в 1922 г. В 1928 г. состоял из 88 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлся центром Мурзинского сельсовета Курьинского района Рубцовского округа Сибирского края..

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 %.

Примечания 

Населённые пункты Краснощёковского района